Кубок мира по бобслею 2014/2015 — это международный турнир по бобслею из 8 этапов, который начнётся 8 декабря 2014 года на трассе в Лейк-Плэсиде и завершится чемпионатом мира 2015 года в немецком Винтерберге. Впервые в истории на этапах кубка мира в зачёте четвёрок будут участвовать и женщины.  Впервые в истории кубок мира будет так же проходить в зачёте парабобслея. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2014/15

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи

Двухместные экипажи (женщины)

Итоговое положение

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи

Двухместные экипажи (женщины)

Комбинация

Примечания 

2013/2014
Зимние виды спорта в сезоне 2013/2014